Нюдля́ ( — калмыцкое женское имя от старо-тибетского «кочевница») — одна из самых известных песен калмыцкого народа.

Стихи и музыка к ним написаны в 1943 году артистом Калмыцкого драматического театра и сержантом 28-й армии Бадмой Джимбеевым.

Текст песни 
1-й куплет:

Асхн намрин серүнлә/ Осенней ночью

Ардаснь салькн үләнә/ Дует северный ветер

Эн салькна айсарн/ Под мелодию этого ветра

Эрвң күүкн гейүрнә/ Воздушная девушка тоскует.

Хол һазрт йовсн/ В далёких землях находящийся

Хоошарнь сангдна/ Светло-рыжий вспоминается

Барлад бичсн бичгиг/ Написанное письмо

Байрлад Нүүдлә умшна/ Радуясь, Нюдля читает.

Припев:

Нүүдлә, Нүүдлә/ Нюдля, Нюдля

Нүүдлә, Нүүдлә/ Нюдля, Нюдля

Нүднчн сәәхн Нүүдлә/ Красивы глаза твои, Нюдля

Санҗ бичә ууль/ Вспоминая, не плачь

Салькн өрҗ дуул/ Пой против ветра

2-й куплет:

Цеңнәд өргсн дууһин/ Звонко взлетевшую песню

Цергчнр көвүд соңгсна/ Ребята солдаты слышат

Ор нутгин чинриг/ Родину значимую

Ончта кевәр манна/ Особенным образом охраняют.

Припев:

Нүүдлә, Нүүдлә

Нүүдлә, Нүүдлә

Нүднчн сәәхн Нүүдлә

Санҗ бичә ууль

Салькн өрҗ дуул

Источник 
 Илишкин Н., Нюдля и Деляш, Об авторах любимых в народе песен, Сельский труженик, 1992, 21 июля.
 Джимбиев Б. Х., Нюдля и Деляш/ Герои войны — герои литературы, Министерство образования, культуры и науки РК, Национальная библиотека имени А. М. Амур-Санана, Элиста, ЗАОр «НПП Джангар», 2010, стр. 35-36.
 Җимбин А., Билгəр чиинрсн зөрг/ Хальмг үнн, № 89-90, 2006, 6 мая
 Республика Калмыкия, Календарь знаменательных дат на 2013 год, стр. 68

Ссылки 
 Необычный формат «Нюдли», Парламентский вестник Калмыкии, № 73 (567), 22 сентября 2012 года
 Песня в традиционном исполнении 
 Песня в исполнении Заслуженной артистки Калмыцкой Республики Гиляны Бимбеевой 

Песни на калмыцком языке